Amerikai Egyesült Államok
 Comstock (Észak-Dakota)
 Comstock (Michigan)
 Comstock (Minnesota)
 Comstock (Nebraska)
 Comstock (Oregon)
 Comstock (Texas)
 Comstock (Wisconsin)
Hold
 Comstock, holdkráter